Mužská dvouhra Argentina Open 2018 probíhala v polovině února 2018. Do singlové soutěže buenosaireského tenisového turnaje nastoupilo dvacet hráčů. Obhájcem titulu byl ukrajinský tenista Alexandr Dolgopolov, který se před zahájením odhlásil.

Vítězem se stal nejvýše nasazený 24letý Rakušan Dominic Thiem, jenž ve finále zdolal 28letého Slovince Aljaže Bedeneho po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Naposledy předtím prošel Thiem do semifinále na červnovém French Open 2017. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo devátý singlový titul na okruhu ATP Tour a sedmý z antuky. Thiem udržel na Argentina Open neporazitelnost s bilancí zápasů 9–0, když si při debutovém startu v roce 2016 odvezl také trofej.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2018
ATP World Tour 2018